Het 2003 Embassy World Championship werd gehouden van 19 april tot 5 mei 2003 in het Crucible Theatre te Sheffield. De winnaar van het toernooi is de Welshman Mark Williams.

Deelnemers 
Top 14
 Mark Williams
 Ronnie O'Sullivan
 John Higgins
 Ken Doherty
 Stephen Hendry
 Matthew Stevens
 Peter Ebdon (regerend kampioen (no. 1 seed))
 Stephen Lee
 Paul Hunter
 Joe Swail
 Jimmy White
 Alan McManus
 Mark King
 Graeme Dott

Qualifiers
 Nigel Bond
 Tony Drago
 Stuart Pettman
 James Wattana
 Steve Davis
 Marco Fu
 John Parrott
 Shaun Murphy
 Ian McCulloch
 Allister Carter
 Gerrard Greene
 Gary Wilkinson
 Sean Storey
 Drew Hernry
 Robert Milkins
 Chris Small
 Quinten Hann
 Joe Perry

Speelschema

Referenties 

2003
Snooker in 2003